Jupitertemplet kan syfta på:

Jupitertemplet – var det viktigaste templet i det antika Rom på den södra toppen av Capitoliums kulle
Jupiters tempel, Split – ett tidigare romerskt tempel i staden Split i Kroatien
Jupiter Stators tempel – ett tidigare antikt tempel beläget på Forum Romanum i Rom